Dans la mythologie grecque, Chthonie ou Chthonia peut désigner :
 Chthonie fille d'Érechthée, sacrifiée par son père ;
 Chthonie fille de Phoronée ou de Colontas selon les sources.